Дијез де Абрил има више значења:

 Дијез де Абрил, Тескоко (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијез де Абрил (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијез де Абрил (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијез де Абрил (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијез де Абрил (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијез де Абрил (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијез де Абрил (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијез де Абрил (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дијез де Абрил (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дијез де Абрил (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дијез де Абрил (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дијез де Абрил (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дијез де Абрил (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Дијез де Абрил (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијез де Абрил (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дијез де Абрил (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику